O I Troféu Brasil Interclubes de Judô aconteceu nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro de 2002, na arena do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. Participaram do torneio 44 clubes de todo Brasil e aproximadamente 240 judocas.

Ligações externas
 Site oficial da CBJ

Troféu Brasil Interclubes de Judô
Esporte no Brasil em 2002